Wu’an steht für:
 Wu’an (武安市), Stadt in der chinesischen Provinz Hebei
 Wu’an (Changtai) (武安镇), Großgemeinde im Kreis Changtai in der chinesischen Provinz Fujian
 Wu’an (Nanzhang) (武安镇), Großgemeinde im Kreis Nanzhang in der chinesischen Provinz Hubei
 Wu’an (Wu’an) (武安镇), Großgemeinde der gleichnamigen Stadt in der chinesischen Provinz Hebei
 Wu’an (Yuncheng) (武安镇), Großgemeinde im Kreis Yuncheng in der chinesischen Provinz Shandong